Шару́нас Василя́ускас (; род. , Каунас, Литовская ССР, СССР) — литовский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Клубная карьера 
С 2001 по 2006 год Шарунас занимался в Школе Арвидаса Сабониса ().

В 2006 году попал в резервную команду «Жальгириса», а в 2007 году выиграл с клубом молодёжную Евролигу. Год спустя пробился в первую команду. В августе 2010 года перешёл на правах аренды в «Балтай», в декабре 2011 года — в «Литкабелис». В августе 2012 года стал игроком «Рускон-Мордовии», но уже в декабре ушёл в «Пено Жвайгждес». В августе 2013 года он стал игроком «Трефла». Отличился в матче на Суперкубок Польши, набрал 20 очков и был признан MVP.

Международная карьера 
В 2005 году в составе сборной Литвы занял 5-е место на чемпионате Европы среди юношей в Леоне, в 2007 году — 4-е место на чемпионате Европы до 18 лет в Мадриде. В составе молодёжной сборной стал серебряным призёром чемпионата Европы-2008, а год спустя занял 5-е место.

В 2014 году получил приглашение в сборную Литвы.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба  
 Профиль на сайте чемпионата Польши  
 Профиль на сайте basketnews.lt  
 Профиль на сайте чемпионата Литвы 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Жальгирис-2»
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Рускон-Мордовия»
Игроки БК «Пено Жвайгждес»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки БК «Пренай»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Ушак»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Петким Спор»
Игроки сборной Литвы по баскетболу